Менит — имя двух персонажей древнегреческой мифологии:

 Менит — спартанец, отец Педиады, жены царя Аттики Краная;
 Менит — царь города Лирнесс, муж Брисеиды.

Примечания

Литература 
 
 

Герои древнегреческих мифов